Olstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Frans-Olstjärnen, sjö i Filipstads kommun, 
Lilla Olstjärnet, sjö i Arvika kommun,  (9,55 ha)
Stora Olstjärnet, sjö i Arvika kommun,  (19,5 ha)
Olstjärnen, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun, 
Per Olstjärnen, sjö i Älvdalens kommun, 
Stora Olstjärnen, sjö i Falu kommun, 
Erk-Olstjärnen, sjö i Ovanåkers kommun, 
Per-Olstjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Per-Olstjärnen, Jämtland, sjö i Östersunds kommun, 
Karl-Olstjärnen, sjö i Sollefteå kommun, 
Ol-Olstjärnen, sjö i Kramfors kommun, 
Per-Olstjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Lill-Olstjärnen, sjö i Robertsfors kommun, 
Olstjärnen, Västerbotten, sjö i Norsjö kommun,  (4,88 ha)
Stor-Olstjärnen, sjö i Robertsfors kommun, 
Per-Olstjärnen, Norrbotten, sjö i Överkalix kommun,  (5,73 ha)
Olstjärnen, Lappland, sjö i Vilhelmina kommun,

Se även
Olastjärn
Olatjärn
Ollestjärnen
Olletjärn
Olltjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn